Hanzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hanzhuang (socken i Kina), Henan, 
 Hanzhuang Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar